Институт биофизики клетки — научно-исследовательский институт Российской Академии Наук, занимающийся исследованием биофизики клетки.

Общие сведения 
Институт биофизики клетки (ИБК РАН) был основан организован в 1990 году при разделе Института биологической физики АН СССР, основанного в 1952 году.

Институт находится в городе Пущино и функционирует в составе Пущинского научного центра РАН, является соучредителем журнала «Биофизика».

Направления работ 
 Рецепция и внутриклеточная сигнализация: молекулярные механизмы передачи сигнала в сенсорных, иммунных, нервных и других клеточных системах.
 Механизмы клеточного стресса. Гибернация. Криоконсервация клеток. Клеточная инженерия.
 Создание генетического криобанка редких и исчезающих видов живых существ..
 Механизмы действия электромагнитных и акустических полей, а также ионизирующих излучений на клетку и клеточные системы.
 Исследование структуры и функциональных свойств биомолекул. Конформационная подвижность биополимеров. Принципы стабилизации структуры белков и надмолекулярных комплексов.
 Медицинские аспекты клеточной биологии. Молекулярные механизмы клеточных патологий. Поиск средств их диагностики и коррекции.

Структура 
 Лаборатория механизмов рецепции (чл.-корр. РАН Е. Е. Фесенко)
 Лаборатория клеточной нейробиологии (к.б.н. В. Г. Сафронова)
 Лаборатория внутриклеточной сигнализации (проф. д.б.н. В. П. Зинченко)
 Лаборатория механизмов функционирования клеточного генома (д.б.н. С. Г. Камзолова)
 Лаборатория структуры и динамики биомолекулярных систем (к.ф.-м.н. М. С. Кондратьев)
 Лаборатория регуляции апоптоза (д.б.н. М. Г. Винокуров)
 Лаборатория механизмов сердечных аритмий (проф. д.б.н. Н. И. Кукушкин)
 Лаборатория механизмов природных гипометаболических состояний (к.б.н. Н. М. Захарова)
 Лаборатория микроспектрального анализа клеток и клеточных систем (к.б.н. В. Н. Карнаухов)
 Лаборатория криоконсервации генетических ресурсов (к.б.н. Э. Н. Гахова)
 Лаборатория регуляции в биомедицинских системах (проф. д.ф.-м.н. А. Б. Гапеев)
 Лаборатория биологических эффектов неионизирующих излучений (д.б.н. Т. Н. Пашовкин)
 Лаборатория структуры и функции редокс-белков (д.б.н. Г. Б. Постникова)
 Лаборатория культур клеток и клеточной инженерии (д.б.н. О. С. Моренков)
 Лаборатория клеточных механизмов патологии памяти (к.б.н. Н. В. Бобкова)
 Лаборатория функциональной геномики и клеточного стресса (проф.д.б.н. О. Н. Озолинь)
 Лаборатория молекулярной физиологии клетки (д.б.н. С. С. Колесников)

Вспомогательные подразделения 
 Лаборатория методов исследования клетки с использованием синхротронного излучения (д.т. н. В. Н. Корнеев)
 Учебно-научный центр «Биология клетки» (чл.-корр. РАН Е. Е. Фесенко)
 Оптико-спектральный кабинет (В. А. Яшин)
 Кабинет электронной микроскопии (С. С. Хуцян)
 Группа источников излучений (Е. Г. Мозговой)
 Лаборатория контрольно-измерительных приборов (А. А. Будницкий)
 Группа информационно-технического обслуживания (д.ф.-м.н. В. М. Комаров)
 Транспортно-экспедиционный участок
 Виварий
 Оранжерея

Дирекция 
 Директор института — Фесенко, Евгений Евгеньевич, чл.-корр. РАН, профессор. С 1983 г. — заместитель директора, а с 1987 г. по 1990 г. — директор Института биологической физики АН СССР. С 1991 г. — директор Института биофизики клетки РАН.
 Зам. директора по научной работе — Комаров Владислав Михайлович, д.ф.-м.н.
 Зам. директора по научной работе — Моренков Олег Сергеевич, д.б.н.
 Зам. директора по общим вопросам — Плаксин Анатолий Васильевич
 Учёный секретарь — Масулис Ирина Станиславовна, к.б.н.

Адрес института 
Россия, 142290, г.Пущино, Московская область, Институтская, 3, ИБК РАН.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Институты РАН
Биологические институты
Биохимия
Отделение биологических наук РАН
Пущинский научный центр РАН
Физические институты